Lenthe (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Dalfsen,
Lenthe (Duitsland), een plaats in Duitsland
Lenthe (adelsgeslacht), een Nedersaksisch adelsgeslacht